Das Dameneinzel der  US Open 1973 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Billie Jean King. Das Finale bestritten Margaret Court und Evonne Cawley, das Court in drei Sätzen gewann.

Setzliste 

 Auf der ITF-Seite wird keine Spielerin auf Pos. 5. geführt; dafür Melville und Casals auf Pos. 6!

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1973